Bill Mitchell (Canadees voetballer) (1935), voormalig center in de Canadian Football League
 Bill Mitchell (ontwerper) (1912–1988), Amerikaans auto-ontwerper
 Bill Mitchell (econoom) (born 1952), Australisch econoom
 Billy Mitchell (videogamespeler) (1965)
 Billy Mitchell (generaal) (1879–1936), Amerikaans generaal en advocaat
 Bill Mitchell (ijshockey) (1930), Canadees ijshockeyspeler
 Billy Mitchell (jazzmusicus) (1926–2001), tenor saxofonist
 Billy Mitchell (loyalist) (1940–2006), voormalig lid van de Ulster Volunteer Force
 Bill Mitchell (politicus) (1960), Amerikaans lid van het congres van Illinois
 Billy Mitchell (rugby) (1890–1959), rugbyspeler uit Nieuw-Zeeland
 Billy Mitchell (biljart), 19e-eeuws wereldkampioen in Engels biljart
 Billy J. Mitchell (1942), Amerikaans acteur in GoldenEye
 Billy Mitchell (1931–2002), zanger in de The Clovers
 Billy Mitchell, instrumentalist en zanger, lid van de bands Jack the Lad en Lindisfarne
 Billy Mitchell (vulkaan), een vulkaan in Papoea-Nieuw-Guinea
 Billy Mitchell Airport, een luchthaven North Carolina, Verenigde Staten
 Billy Mitchell (EastEnders), een personage in de televisieserie EastEnders